Jméno Svojkovice nese více obcí:
 Svojkovice (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Svojkovice (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany